117-й чемпионат Гибралтара по футболу () проходит в 2015 и 2016 годах. Чемпионский титул защищает «Линкольн».

Команды 

После сезона 2014/2015 ни одна команда не покинула премьер-дивизион в связи с расширением лиги с 8 до 10 участников. Гибралтар Юнайтед и Анжелс получили право выступать в премьер-дивизионе, заняв 1 и 2 места во втором дивизионе соответственно.

Турнирная таблица 

Источник: uefa.com

Ссылки 
 http://www.gibraltarfa.com/
 uefa.com

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар